McMahon oder MacMahon steht für:
 McMahon (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 McMahon (Familie), irisch-amerikanische Wrestling-Familie 
 Mac-Mahon (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht irischer Herkunft
 Mac-Mahon-System, Turnierform für Zweipersonenspiele

McMahon oder MacMahon ist der Name folgender geografischer Objekte:
 McMahon-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 McMahon-Inseln, Inseln vor der Küste des Enderbylands, Antarktika
 MacMahon Rock, Klippenfelsen vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Mount McMahon, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 McMahan
 Macmahon Island